Brinkschulte ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Brinkschulte (* 1954), deutsche Medizinhistorikerin und Medizinethikerin
 Franz Brinkschulte (1897–1970), deutscher Politiker der NSDAP